Федоров Євген

 Федоров Євген Борисович (1938) — архітектор.
 Федоров Євген Євгенович (1931) — гобоїст, педагог.
 Федоров Євген Павлович (1909—1986) — радянський астроном
 Федоров Євген Петрович (1911—1993) — радянський військовий льотчик авіації далекої дії, учасник Другої світової війни, двічі Герой Радянського Союзу (1940, 1945), генерал-майор авіації (1957).
 Федоров Євген Юрійович (1980) — російський хокеїст, центральний нападник.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок